El nombre de Manuel Godoy puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Manuel Godoy (1767-1851). Noble y político español que llegó a ser favorito y primer ministro de Carlos IV entre 1792 y 1797 y posteriormente entre 1801 y 1808.
 Manuel Godoy Ossa (1876-1953). Comerciante y político radical chileno que llegó a ser alcalde de Iquique.